Влади́мир Васи́льевич Воронцо́в:
 Воронцов, Владимир Васильевич (1842 — после 1908) — российский горный инженер.
 Воронцов, Владимир Васильевич (1873 — после 1927) — российский художник.
 Воронцов, Владимир Васильевич (1906—1980) — советский политический деятель, литературовед.